

Geografia 
 Balaci – comune nel distretto di Teleorman, regione storica della Muntenia, Romania

Persone 
 Ilie Balaci – allenatore di calcio e calciatore rumeno
 Liana Balaci – ex tennista romena